Allerheiligenkloster oder Allerheiligenstift nennt man Klöster und Stifte zu Ehren Aller Heiligen:

Deutschland:
 Kloster Allerheiligen (Freiburg im Breisgau), ehemals Augustiner-Chorherren in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Allerheiligenkloster (Mainz-Weisenau), ehemals Reuerinnen, dann Franzikaner-Tertiarinnen, in Mainz-Weisenau, Rheinland-Pfalz
 Zisterzienserinnenabtei Allerheiligen, Oberwesel.
 Kloster Allerheiligen (Schwarzwald), ehemals Prämonstratenser-Chorherren in Oppenau, Baden-Württemberg
 Allerheiligenstift (Speyer), auch Dreifaltigkeitsstift, ehemaliges Kollegiatstift in Speyer, Rheinland-Pfalz 
 Kloster Allerheiligen (Tittmoning), ehemals Augustiner-Eremiten, bei Tittmoning, Bayern
 Allerheiligenstift (Wittenberg), auch Marienstift, ehemaliges Stift in Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt 
Schweiz:
 Kloster Allerheiligen (Schweiz), ehemals Benediktiner, heute Museum zu Allerheiligen, Stadt Schaffhausen

Siehe auch 
 Allerheiligenkirche – auch mit Klosterkirchen

Kloster nach Name
Kloster, Allerheiligen